Black Roses () — седьмой альбом финской рок-группы The Rasmus, который был выпущен 29 сентября 2008 года (в Англии). В P2P-сетях альбом находился с 23 сентября 2008 года.

Синглы 
Первый сингл «Livin' in a World without You» был выпущен 10 сентября 2008 года, а его премьера на радиостанциях состоялась в июле. Клип на эту песню был показан 3 июля в Стокгольме, и был доступен уже в августе. Концертную версию песни слушатели впервые услышали 5 июля на волне FM-станции NRJ в Берлине, вместе с новой песней «Ten Black Roses».

Второй сингл «Justify» вышел 2 февраля 2009 года. Вместе с синглом был выпущен и видеоклип на песню.

25 декабря 2009 года в интернете было представлено видео на песню «Your Forgiveness».

Список композиций

Участники записи 
 Лаури Юлёнен — вокал
 Паули Рантасалми — гитара
 Ээро Хейнонен — бас-гитара
 Аки Хакала — ударные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The Rasmus

Альбомы The Rasmus
Альбомы 2008 года
Альбомы альтернативного метала